Bergan Castle – nunatak a forma di castello  a sud ovest del Monte Dewar nel Nevaio Shotton in Antartide
 Giudice Bergan – personaggio del videogioco Final Fantasy XII
 Julie Bergan – cantante norvegese
 Vegard Bergan – calciatore norvegese